J38 steht für:

 eine Funktionsstörung der Stimmbänder, siehe Vocal cord dysfunction

 den Johnson-Körper J38, die verlängerte Fünfecksdoppelkuppel

Abkürzung